Gigabyte GSmart G1342 (кодовое название Houston) — смартфон на базе операционной системы Android, разработанный компанией Gigabyte Communications и выпущенный в 2012 году. Компания позиционирует его как бюджетный смартфон.

Для управления используются сенсорный экран с поддержкой функции мультитач, четыре сенсорных кнопки под ним, камеры и спаренная клавиша регулировки громкости, клавиша включения/выключения/блокировки телефона на верхней части корпуса.

Примечания

Ссылки 
  Gigabyte GSmart G1342 на официальном сайте Gigabyte 
 Компания Gigabyte представила смартфон GSmart G1342
 Смартфон Gigabyte на Android 4.0 и с поддержкой двух SIM-карт
Появились в 2012 году на Тайване
Смартфоны